Molekulska formula -{C3H4O2}- se može odnositi na:

 3-Oksetanon
 Akrilna kiselina
 Alfa-Propiolakton
 Beta-Propiolakton
 Malondialdehid
 Metilglioksal